Battleford est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Battleford, ville de la Saskatchewan
North Battleford, ville de la Saskatchewan
, fort de la police montée

Circonscriptions
Battleford, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Battleford, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan
Battleford Sud, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Battleford-Cut Knife, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan
Battleford-Nord, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Battleford—Kindersley, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme